Gumboda kan syfta på:

 Gumboda, Norsjö kommun – ort i Norsjö kommun
 Gumboda, Robertsfors kommun – by i Robertsfors kommun
 Gumboda hed – festplats i Robertsfors kommun
 Gumboda kapell – ett svenskt företag